Over the Rainbow může být:

 Over the Rainbow – píseň z amerického filmového muzikálu Čaroděj ze země Oz z roku 1939
 Over the Rainbow (skupina) – anglická hudební skupina
 Over the Rainbow (album, Livingston Taylor) – album zpěváka Livingston Taylora z roku 1973
 Over the Rainbow (album, Angela Chang) – album zpěvačky Angely Chang z roku 2004
 Over the Rainbow (album, Connie Talbot) – album zpěvačky Connie Talbot z roku 2007
 Over the Rainbow (album, Mai Kuraki) – album zpěvačky Mai Kuraki z roku 2012